Le mot Plopsaqua peut désigner :
 Plopsaqua De Panne, un parc aquatique belge ouvert en  et situé à La Panne en Belgique ;
 Plopsaqua Hannut-Landen, un parc aquatique belge ouvert partiellement en  et entièrement en  et situé à Hannut ;
 Plopsaqua Mechelen, un projet de parc aquatique à Malines ;
 Plopsaqua Haßloch, un projet de parc aquatique à Haßloch, en Allemagne, à côté de Holiday Park.

Parc aquatique
Parc du Studio 100